B 33 steht für:
 die Bundesstraße 33 in Deutschland
 die Aggsteiner Straße in Österreich
 den Hexenhügelradweg in Österreich

B33